Генерал-губернаторство (Російська імперія) — адміністративно-територіальна одиниця Російській імперії в 1775—1917 роках.
 Генеральна Губернія, чи Генерал-губернаторство (Третій Рейх) — назва адміністративно-територіального утворення на території окупованої гітлерівцями Польщі, що існував в 1939—1945 роках.